Le mot fraction a la même origine que fracture. Il exprime le résultat (morceau) de la « cassure » (le fractionnement) d'un objet réel ou virtuel.

Cette acception générale se retrouve dans les différentes variantes ou cas particuliers ci-après :

Fraction, objet mathématique et ses diverses variantes ;
 Fraction d'un groupe, quelques membres d'un groupe (Fraction armée révolutionnaire libanaise, Fraction armée rouge, fractions du Parlement de Francfort…);
 Fraction de seconde, petite portion de temps qui a le même ordre de grandeur qu'une seconde ;
 Fraction, en chimie, produit d'un procédé de fractionnement ;
Fraction massique ;
Fraction volumique ;
Fraction molaire ;
Fraction d'éjection ;
Fraction du pain : selon la liturgie chrétienne, il s'agit de l'instant situé au début de la communion rappelant le geste de Jésus-Christ rompant le pain pour le donner à ses disciples ;
 « Fraction », traduction possible du terme italien frazione désignant une petite entité territoriale équivalente à un hameau.

Pseudonymes 
 Fraction, pseudonyme du producteur de musique électronique Eric Raynaud ;
 Fraction, groupe de rock identitaire français.

Nom de famille 
 Matt Fraction (né en 1976), scénariste de bande dessinée.